Израильско-сирийский инцидент в мае 2018 года — серия краткосрочных военных столкновений между израильскими и иранскими силами, происходивших на территории Сирии и Израиля 10 мая. 
Инцидент имел место через день после того, как США объявили о выходе из иранской ядерной сделки.

Предпосылки конфликта 
10 февраля 2018 в 04:30 израильский вертолет АН-64 «Апач» сбил вторгшийся из Сирии в воздушное пространство Израиля, недалеко от города Бейт Шеан на севере страны, иранский БПЛА «Удар молнии» (Saegheh).

Иран опроверг утверждения Израиля о том, что он начал ракетные обстрелы в районе Голанских высот, назвав претензии «сфабрикованными» и «необоснованными».

Ход конфликта 
В ответ на этот инциденты, в северной части Израиля была объявлена воздушная тревога, на непродолжительное время была прекращена работа международного аэропорта Тель-Авива.
Затем ВВС Израиля нанесли двенадцать ударов по сирийской ПВО и по целям, названным представителями Израиля иранскими объектами в Сирии.

Был нанесён удар по авиабазе Тияс, восемью самолетами F-16, с уничтожением, по некоторым сведениям, «основной наблюдательной вышки»; 
сирийская ПВО оказала противодействие израильской авиации, и сбила один из атаковавших самолетов. По заявлению Израиля, было запущено свыше 20 зенитных ракет.

В ходе ударов произошло прямое попадание при котором был серьёзно повреждён сирийский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 российского производства.

Итоги 
По процитированным в Wall Street Journal сообщениям сирийских СМИ в результате этих ударов погибло 25 человек.

По оценке израильских военных «удары возмездия» уничтожили почти половину сирийской ПВО, включающей в свой состав более 900 пусковых установок. Днем ранее те же источники сообщали об уничтожении всего трех батарей ПВО.

14 февраля израильская газета «Гаарец» сообщила о том, что удары ВВС Израиля прекратились после телефонного разговора между В. Путиным и Б. Нетаньяху.

Реакция 
 : пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала: «У Израиля есть суверенное право на самооборону. Развертывание иранского режима в Сирии наступательных ракетно-ракетных систем, направленных на Израиль, является неприемлемым и крайне опасным для всего Ближнего Востока».
 : Министерство иностранных дел Франции заявило, что Франция «непоколебимо привержена безопасности Израиля» и что она «осуждает любые попытки подорвать ее». Французский МИД призвал как Израиль, так и Иран проявлять сдержанность, требуя, чтобы «Иран воздерживался от каких-либо военных провокаций».
 : представитель премьер-министра Великобритании Терезы Май заявил об «осуждении нападение Ирана на Израиль. Израиль имеет полное право защищаться».
 : МИД Германии выразил «глубокую обеспокоенность сообщениями об иранских ракетных атаках… Данные нападения являются серьезной провокацией, которую мы наиболее решительно осуждаем. Мы всегда подчеркивали, что Израиль имеет право защищаться».
 : представитель китайского МИД, заявил: «Мы приняли к сведению все соответствующие доклады и надеемся, что все заинтересованные стороны останутся спокойными, проявят сдержанность и приложат совместные усилия для достижения регионального мира и стабильности».
 : министр иностранных дел Бахрейна выступил с заявлением, в котором поддержал право Израиля на самооборону от иранской агрессии.

См. также 
 Израильско-иранские отношения
 Израильско-сирийский инцидент в феврале 2018 года
 17 сентября 2018: Катастрофа Ил-20 в Сирии, в результате аналогичного инцидента

Примечания 

Май 2018 года
2018 год в Сирии
Сражения гражданской войны в Сирии
Сражения Израиля
2018 год в Израиле